Ла Тетиља има више значења:

 Ла Тетиља (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Тетиља (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тетиља (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику